Ранчо лос Чаркос има више значења:

 Ранчо лос Чаркос (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Чаркос (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику